Edzardi ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Edzardi (1849–1882), deutscher Germanist
 Esdras Edzardus (auch Edzard oder Edzardi; 1629–1708), deutscher Orientalist
 Georg Elieser Edzardi (1661–1727), deutscher Philologe 
 Johann Esdras Edzardi (1662–1713), deutscher Theologe